Натуральне число 2057
 2057 рік до нашої ери
 2057 рік нашої ери